Гатауллин — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители:
 Гатауллин, Алмас Алмасович (род. 1992) — российский хип-хоп-исполнитель, певец, автор песен, выступающий под псевдонимом Thomas Mraz.
 Гатауллин, Анвар Анварович (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 Гатауллин, Гайнетдин Зайнетдинович (1913—1941) — татарский советский поэт.
 Гатауллин, Игорь Гильманович (род. 1951) — советский и российский гитарист и продюсер.
 Гатауллин, Мутыгулла (1875—1936) — башкирский религиозный и общественный деятель.
 Гатауллин, Наиль Гайнатович (1928—2015) — советский и российский хирург.
 Гатауллин, Радион Аксанович (род. 1965) — советский и российский прыгун с шестом.
 Гатауллин, Радиф Кашфуллович (род. 1941) — советский и российский поэт.
 Гатауллин, Руслан Аксанович (род. 1979) — российский прыгун в длину.
 Гатауллин, Самат Самигуллович (род. 1929) — советский работник нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда.

 Гатауллина, Лира Даяновна (1926—2003) — советский и российский педиатр.

См. также 
 Гатаулин